Raamgracht (Amsterdam)
 Gedempte Raamgracht (Haarlem)